Kyle Edmund e Frederico Ferreira Silva erano i detentori del titolo, ma non partecipano.

Benjamin Bonzi e Quentin Halys hanno sconfitto in finale Lucas Miedler e Akira Santillan per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Stefan Kozlov /  Andrej Rublëv (semifinale)
  Michael Mmoh /  Frances Tiafoe (primo turno)
  Naoki Nakagawa /  Jumpei Yamasaki (primo turno)
  Karen Khachanov /  Daniil Medvedev (quarti di finale)

  Orlando Luz /  João Menezes (semifinale) 
  Nicolas Alvarez /  Duckhee Lee (secondo turno) 
  Kamil Majchrzak /  Jan Zieliński (primo turno) 
  Pedro Martinez Portero /  Jaume Antoni Munar Clar (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2014